Yan Fang ist der Name folgender Personen:

* Yan Fang (Volleyballspieler) (* 1955), chinesischer Volleyballspieler und -trainer 
 Yan Fang (Softballspielerin) (* 1969), chinesische Softballspielerin 

Siehe auch:
 Fang Yan